Ákos:
 Ákos Buttykay (1871, Halmi ( Halmeu) – 1935, Debreczyn), węgierski kompozytor i pianista
 Ákos Buzsáky (* 1982, Budapeszt), węgierski piłkarz występujący na pozycji środkowego lub prawego pomocnika
 Ákos Elek (* 1988, Ózd), piłkarz węgierski grający na pozycji defensywnego pomocnika
 Ákos Engelmayer (* 1938, Segedyn), węgierski dziennikarz, historyk i wykładowca, dyplomata
 Ákos Füzi (* 1978, Kapuvár), węgierski piłkarz, grający na pozycji obrońcy
 Ákos Haller (* 1976, Budapeszt), węgierski wioślarz
 Ákos Hudi (* 1991), węgierski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem
 Ákos Kertész (1932, Budapeszt), węgierski pisarz, dramaturg i scenarzysta
 Ferenc (Lajos Ákos) Kossuth (1841, Peszt – 1914, Budapeszt), węgierski inżynier i polityk
 Ákos Kovács (* 1968, Budapeszt), węgierski muzyk
 Ákos Vereckei (* 1977, Budapeszt), węgierski kajakarz